John Sánchez puede referirse a las siguientes personas:

 John Sánchez (futbolista costarricense), futbolista costarricense;
 John Sánchez (político), político estadounidense